8 – liczba naturalna
 8 – rok naszej ery
 8 – rok przed naszą erą

Literatura 
 VIII – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 8 – album Hansa
 8 – album Katarzyny Nosowskiej
 8 – album Róż Europy
 8 – album Luisa Fonsiego
 8 – album Capital Bra
 8siem – album zespołu The Bill

Inne 
 8 (Flora) – planetoida

Zobacz też 

 Ósemka